Спиной к стене:

 Спиной к стене (фильм, 1958) () — французский фильм 1958 года.
 Спиной к стене (фильм, 1994) () — американский телефильм 1994 года.